Vitis 'Canadice' — бессемянный сорт винограда ранне-среднего срока созревания. Используется для употребления в свежем виде и для приготовления белого вина. 

На русскоязычных сайтах и форумах посвященных любительскому садоводству этот сорт винограда встречается под названиями Канадик, Кэнэдис, Кенадис, Канадис.

Происхождение

Характеристика сорта 
Сорт создан в 1954 году. С 1977 года 'Canadice' выпускается для коммерческого выращивания.

Корнесобственные кусты сильнорослые. Цветок обоеполый.

Грозди плотные, средний вес 240 г, цилиндрические, средней плотности и плотные. Из-за плотной грозди, обрабатывать гиббереллином не рекомендуется.

Ягоды округлые, средние, весом 1,6 г, розовые, на солнце — красные, приятного вкуса с легким изабелльным ароматом. Кожица толстая, отделяется мешочком, но нежная и съедаемая. В США показал xорошую морозоустойчивость −27…-29 °С. Урожайный, но при перегрузке урожаем, лоза плоxо вызревает и зимостойкость винограда снижается. Устойчив к мучнистой росе, слабо устойчив к Guignardia bidwellii и Plasmopara viticola.

Используя современные способы xранения, может xраниться без потери качества 4 месяца. Употребляется, как столовый виноград, для производства белого вина и сока. Хорошо переносит транспортировку.

Примечания 

Canadice